Oneux est le nom de localités en France et en Belgique:

Oneux, commune française du département de la Somme.
Oneux, village de la commune belge de Theux en province de Liège.
Oneux, village de la commune belge de Comblain-au-Pont en province de Liège.
Oneux, hameau de la commune belge de Durbuy en province de Luxembourg.